Карталай (кайт. Кьваӏрталай, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Карталай расположено на высоте 568 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Ахмедкент, Карацан, Хунгия, Хадаги, Машаты, Джибахни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района